Pojem chicagská škola může označovat směry v různých odvětvích:

 Chicagská škola (architektura)
 Chicagská škola (ekonomie)
 Chicagská škola (literární kriticismus)
 Chicagská škola (matematická analýza)
 Chicagská škola (politologie)
 Chicagská škola (psychologie)
 Chicagská škola (sociologie)